Ocotlamanic kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ocotlamanic, Coxcatlán, ort, Puebla, 
 Ocotlamanic, Zoquitlán, ort, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar